W Polsce 
 Goździków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Gielniów 
 Goździków – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Rzgów
 Goździków – dawna gmina
 Goździków – gromada